BLI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Bellingham, Bellingham (Washington), Stati Uniti
 bli – codice ISO 639-3 della lingua bolia